Fernán puede referirse a:
El nombre posteriormente usado como Fernando

Fernán González
Fernán Antolínez
Fernán Pérez de Ayala
Fernán Pérez de Oliva
Fernán Ruiz de Castro
Fernán Pérez de Andrade
Fernán Sánchez de Castro
Fernán Arias (Hernandarias)
Fernán Pérez de Castro
Fernán Pérez Maimón
Fernán Perez Ponce de León
Fernán Caballero, seudónimo de la escritora Cecilia Bohl de Faber.

Topónimo
Fernán Núñez
Fernán Caballero (Ciudad Real)

Apellido
 Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director de cine español.
 Helena Fernán Gómez, hija del anterior.